Umbelopsis är ett släkte av svampar. Umbelopsis ingår i familjen Umbelopsidaceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Umbelopsis